Flink (bogserbåt) kan avse:

 Flink (bogserbåt, 1917) – den i Sverige 1917 byggda bogserbåten Flink
 Flink (bogserbåt, 1973) – den i Tyskland 1973 byggda bogserbåten Flink